C34 steht für:
 Bronchioloalveoläres Karzinom, ICD-10-Code der Erkrankung
 Chrysler C34, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1942
 HMS C34, ein britisches U-Boot
 HMS Lion (C34), ein leichter Kreuzer der britischen Royal Navy
 Küstenstraße C34, eine Straße in Namibia
 Nissan Laurel, ein PKW-Modell aus den 1990er Jahren
 Sonderausschuss für Friedenssicherungseinsätze, ein Gremium der Vereinten Nationen
 Caldwell 34, ein Supernovaüberrest aus dem Caldwell-Katalog

C-34 steht für:
 Cessna C-34, ein Flugzeugtyp

C-34 steht für:
 Douglas C-34, ein Transportflugzeug der Douglas Aircraft Company

C34